Weseby heißen folgende geographische Objekte:

 Weseby (Kosel), Ortsteil der Gemeinde Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein 
 Weseby (Hürup), Ortsteil der Gemeinde Hürup im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein